Нельбикте — топоним (тип: лимноним) в России.

Якутия 
 Нельбикте — озеро, между р. Тымпылыкан и р. Уоранга, координаты 64°28' с. ш. 123°09' в. д., код ГКГН 335527.
 Нельбикте — озеро, в правобережье р. Тыалычыма, координаты 63°48' с. ш. 120°12' в. д., код ГКГН 450067.
 Нельбикте — озеро, в правобережье р. Тыалычыма, координаты 63°44' с. ш. 120°03' в. д., код ГКГН 450075.
 Нельбикте — озеро, на правом бергу р. Тыалычыма, координаты 63°44' с. ш. 120°26' в. д., код ГКГН 450151.
 Нельбикте — озеро, в левобережье р. Тыалычыма, координаты 63°55' с. ш. 120°49' в. д., код ГКГН 450238.

См. также